Troïlos, (ook geschreven als Troilos / Troilus, een figuur uit de Griekse mythologie
Troilus (genus), een geslacht van wantsen uit de familie schildwantsen (Pentatomidae)